Renck ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Renck (geb. 1966), schwedischer Musiker und Regisseur
 Sabine Renck (1755–1815), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Sabine Hitzelberger

Siehe auch:
 Renk